Coppa del Belgio 2014-2015 – edizione della competizione di calcio maschile belga
 Coppa del Belgio 2014-2015 – edizione della competizione di pallavolo femminile belga
 Coppa del Belgio 2014-2015 – edizione della competizione di pallavolo maschile belga